Alternative 4 е четвърти студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Както в Eternity (1996), Alternative 4 е с чисти вокали. Някои критици определят албума като експериментален, депресиращ и атмосферичен. Заглавието е заимствано от книгата Alternative 3 на Лесли Уоткинс.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши, пиано
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Шон Стийлс – барабани
 Дънкан Патерсън – бас, клавиши, пиано

Гост-музиканти 
 Джордж Ручи – виола

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1998 година
Албуми на Анатема